

Patronyme 
 Famille de Rivoire, originaire de Montmélian (Savoie Propre ).
 André Rivoire, poète français
 Ariana Rivoire, actrice française.
 Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation français. 
 Félix Imbaud de La Rivoire de La Tourrette, homme politique français.
 Raymond Léon Rivoire, sculpteur français.

Toponyme 
 Haute-Rivoire, commune française.
 Rivoire et Carret, marque de pâtes alimentaires fondée à Lyon en 1860 par Claudius Rivoire et Jean-Marie Carret. 
 Avenue André-Rivoire, voie du , située dans le quartier Montsouris.
 Château de la Rivoire, château situé à Vanosc.

Autre 
 'Antoine Rivoire', cultivar de rose hybride de thé. 
Homonymie
Toponymie
Homonymie de patronyme